Прудец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Прудец — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Прудец — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Прудец — деревня в Порховском районе Псковской области.